Кюлекянь () — топоним в Якутии России

 Кюлекянь — село в Вилюйском улусе, административный центр и единственный населённый пункт Кюлетского 2-ого наслега.
 Кюлекянь — озеро в Вилюйском улусе, у села Кюлекянь.
 Кюлекянь (Кюлетский-2) — аэродром у села Кюлекянь

Примечания